Соревнования «Дружба-84» по греко-римской (классической) борьбе были проведены 13—15 июля 1984 года в Будапеште (Венгрия). Были разыграны 10 комплектов наград среди взрослых спортсменов и 10 среди юниоров.

Медалисты

Взрослые спортсмены

Юниоры

Командный зачёт

См. также 
 Борьба на летних Олимпийских играх 1984

Ссылки 
 Панорама спортивного года, 1984. — М.: «Физкультура и спорт», 1985 — с. 72—73.

Греко-римская борьба
Соревнования по греко-римской борьбе
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по борьбе в Венгрии
Июль 1984 года
Спорт в Венгрии в 1984 году